Cuervo y Sobrinos è stata una azienda cubana produttrice di orologi fondata nel 1882 all'Avana e attiva fino alla fine degli anni cinquanta.

Storia 
Ramon Cuervo aprì nel 1864 una gioielleria nel centro dell'Havana; nel 1882, i suoi nipoti - “sobrinos” significa “nipoti” - assunsero la gestione del negozio, contribuendo al suo successo dell'attività che negli anni venne ampliate e poi cambiò sede. Vennero aperte tre sedi in Europa, una in Germania, dove si selezionavano le pietre preziose, una in Francia, dove si realizzavano i gioielli e una in Svizzera, dove l’azienda fondò la propria manifattura e dove poi stabilì la propria sede principale. Oltre alle proprie creazioni, l'azienda distribuiva e vendeva altri marchi di orologeria e, all'inizio degli anni '40, inizia una collaborazione con Rolex e Patek Philippe facendo personalizzare dei modelli di orologi all'interno del quadrante.

Nella prima metà del XX secolo, il negozio venne ampliato e cambiò sede, in Calle San Rafael. Successivamente vennero aperte tre succursali: a Pforzheim, in Germania; a Parigi in Rue Mezlay e nel cuore della Svizzera a La Chaux-de-Fonds. A seguito degli eventi politici verificatisi a Cuba durante la fine degli anni cinquanta, l'attività venne chiusa. Successivamente il marchio venne acquisito da un'azienda italiana.

Note 

Aziende cubane
Aziende di orologeria